Złoty Świt – grecka organizacja nacjonalistyczna
 Hermetyczny Zakon Złotego Świtu (Złotego Brzasku) – stowarzyszenie okultystyczno-ezoteryczne